NGC 4556 (другие обозначения — UGC 7765, MCG 5-30-27, ZWG 159.22, PGC 41980) — эллиптическая галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4556
Волосы Вероники (созвездие)